Копіапо () — низка географічних назв в Чилі:
 Копіапо — місто в Чилі, столиця регіону Атакама.
 Копіапо — вулкан в Андах на території Чилі.
 Копіапо — річка в Чилі.
 Копіапо — чилійська провінція в регіоні Атакама.
 Копіапо — комуна в чилійській провінції Копіапо.